James Morrow ist der Name folgender Personen:

* James Morrow (Autor) (* 1947), US-amerikanischer Schriftsteller
 James Morrow (Dirigent) (* 1963), US-amerikanischer Chordirigent und Sänger 
 James Morrow (Mathematiker) (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker
 James D. Morrow (* 1958), US-amerikanischer Politikwissenschaftler